Piñuela puede referirse a:

 El nombre común en Colombia de la planta Bromelia pinguin.
 El nombre común de la planta Aeonium arboreum.
 El nombre común de la planta Sempervivum tectorum.